Sigyn of Sigunn is in de Noordse mythologie de vrouw van de asengod Loki, die hem twee zoons baarde: Narfi en Vali.

Toen Loki ten slotte aan drie rotsen werd vastgebonden door de Asen om hem van verdere wandaden te weerhouden na de moord op Baldr, was zij het die zijn lijden probeerde te verlichten. In plaats van hem in de steek te laten ging ze met een beker het bijtend venijn opvangen dat uit Jormungandr op hem druppelde. Telkens als de kom vol was moest Sigyn hem even verlaten om die te gaan leeggieten en dan druppelde het venijn in zijn ogen.

Volgens bepaalde bronnen is de betekenis van haar naam 'Overwinning schenker'.

Stamboom

Zie ook 
Algemeen overzicht Germaanse goden

Noordse mythologie
Germaanse god